Črnivec je lahko:

 Črnivec, priimek več znanih ljudi
 Črnivec, naselje v občini Radovljica
 Črnivec, preval med Gorenjsko in Štajersko na razvodju med Kamniško Bistrico in Savinjo